Hjertebog (København, Det Kongelige Bibliotek, Thott 1510, 4º) er et dansk manuskript fra 1550'erne. Blandt sangene er "Germand Gladensvend", der er på Kulturkanonens liste over vigtige litterære værker, "folkeviser".

Det er en samling af 83 kærlighedsballader på dansk, der blev indsamlet i begyndelsen af 1550'erne ved Christian 3.'s hof. Omtrent en fjerdedel af sangene er gamle ballader. Alle på nær nr. 66 er skrevet af den samme. Bogen betragtes som den ældste samling af dansk poesi.

Bogen er formet som et hjerte, hvilket har givet den navnet. Det er et af de tidlige eksempler på, at en hjerteformet genstand betyder romantisk kærlighed.

Indhold

Referencer 

S. Grundtvig, Preve paa en ny udgave af Danmarks gamle folkeviser, 2. udg. 1847, S. 42, No. 3
V. A. Pedersen, Dansk litteraturs historie: 1100-1800, Volume 1,  p. 148f.

Se også 
 Jens Billes visebog - en anden samling poesi fra Danmark fra 1550'erne.
 Dansk litteratur i 1600-tallet

Eksterne henvisninger 
Treasures in the Royal Library, The Heart Book  (kb.dk)
Contents list

Litteratur fra middelalderen
Litteratur fra Danmark